Англосаксонската азбука е руническа писменост, използвана от V до X век от англосаксонците. След IX век руните постепенно са изместени в Англосаксонска Англия от староанглийската латинска азбука, въведена от ирландски мисионери. Към 1000 г. руните вече са били извън употреба и са забранени под управлението на крал Кнут (1016 – 1036).

Руни

Вижте също 
 Стар Футарк
 Огам
 Руни

Азбуки